Una plataforma es un tablero horizontal, descubierto y elevado sobre el suelo, donde se colocan personas o cosas. En esta enciclopedia, el término puede aludir:

Transporte
 en astronáutica, a una plataforma de lanzamiento que se utiliza para el despegue de naves espaciales;
 a una plataforma de almacenamiento externa, un componente de la Estación Espacial Internacional;
 en los automóviles, a la plataforma, la base de la carrocería;
 en aviación, a la plataforma, el espacio del aeropuerto donde estacionan las aeronaves;
 en tráfico, a la zona que abarca la calzada, el arcén, la mediana, la berma, etcétera;
 a la plataforma central de una estación ferroviaria, la zona donde una sola plataforma se encuentra entre dos rieles;
 a la plataforma lateral, otro tipo de superficie, en una estación ferroviaria;
 a una plataforma ferroviaria, la elevada que permite el acceso a un medio de transporte como un tren;

Informática
 en informática y tecnología, a una plataforma, el sistema operativo o a sistemas complejos que a su vez sirven para crear programas, como las plataformas de desarrollo;
 a un tipo de videojuegos, los videojuegos de plataformas;
 a una plataforma de baile, un controlador plano electrónico utilizado en videojuego para la entrada en los juegos de baile; 
 a una plataforma educativa, una herramienta que brinda la capacidad de interactuar con uno o varios usuarios con fines pedagógicos; 
 a una plataforma colaborativa, un espacio virtual de trabajo, es decir, una herramienta informática;
 a las plataformas didácticas tecnológicas o plataformas telemáticas, desarrollos informáticos que buscan representar la acción educativa en su conjunto;
 a una multiplataforma, un atributo conferido a programas informáticos que interoperan en múltiples plataformas informáticas;

Geología
 en geología, a la plataforma continental, la zona de poca profundidad cercana al continente;
 a una plataforma de abrasión, porción expuesta del suelo de tipo rocosa, plana, que ha sido erosionada por la acción de las olas y la arena;
 a una plataforma conformada por las olas o plataforma costera, área estrecha y plana que suele encontrarse en la base de un acantilado marino.

Varios
 plataforma política, un movimiento social;
 plataforma horizontal, un dispositivo para elevar a personas discapacitadas o ancianos.
 plataforma de observación, una plataforma con barandilla situada en la parte superior de una torre, montañao borde a gran altura 
 plataforma petrolífera, una estructura para la extracción de petróleo del subsuelo marino;
 plataforma de hielo, una superficie gruesa flotante de hielo
 Plataforma de Pittsburgh, un documento fundador de lo que se ha llamado la Reforma Judía estadounidense;
 plataforma (militar), la parte superior de una obra de fortificación;
 Plataforma, una novela de Michel Houellebecq.

Enlaces externos